Mymensingh est une ville du Bangladesh. Elle donne son nom : 
 au district de Mymensingh
 à la division de Mymensingh